Riječ Ašer ima više značenja:

 Ašer (pleme) - jedno od 12 izraelskih plemena

 Ašer (praotac) - sin Jakovljev, praotac plemena Ašer